Agnez Mo сьомий студійний альбом індонезійської співачки Агнеса Моніка, випущений 1 червня 2013 року на лейблі Sony Music Indonesia.

Список композицій

Посилання